Robert Majewski (ur. 1942) – polski piłkarz, trener.
 Robert Majewski (ur. 1963) – polski trębacz jazzowy.
 Robert Majewski (ur. 1976) – polski aktor.
 Robert Majewski (ur. 1996) – polski piłkarz.

Strony ujednoznaczniające